Национальный чемпионат I 1960/1961 () — 58-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1960/1961
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1960 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1961 году